Szlakiem Walk Majora Hubala 2018 – 13. edycja wyścigu kolarskiego Szlakiem Walk Majora Hubala, który odbył się w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2018. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2018.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2018 w polskim sporcie
2018
UCI Europe Tour 2018